Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn 2008 - 7. edycja międzynarodowego turnieju mężczyzn o tytuł mistrza świata, organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 6 do 14 grudnia 2008 w Pradze i Ostrawie, Czechy. W finale spotkały się reprezentacje Szwecji i Finlandii - złoty medal wywalczyli po raz pierwszy w historii finowie. Brązowy medal przypadł w udziale Szwajcarom, którzy pokonali gospodarzy tunieju - Czechów.

Dywizja A

Grupa A 
Tabela

      = awans do półfinałów

Wyniki

Grupa B 
Tabela

      = awans do półfinałów

Wyniki

Faza pucharowa

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Unihokeja (IFF)

Przypisy 

Mistrzostwa świata w unihokeju
2008 w unihokeju
2008 w Czechach
Sport w Pradze
Sport w Ostrawie
Unihokej w Czechach